Лига Леумит 1993/1994 — 42-й сезон чемпионата Израиля по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Израиля на rsssf.com

1993/1994
Израиль
Израиль
1993 год в Израиле
Спорт в Израиле в 1994 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1993/1994